Notaras ist der Familienname folgender Personen:

 Chrysanthos Notaras (Χρύσανθος Νοταράς, 1655/1660–1731), griechischer Naturwissenschaftler und Patriarch von Jerusalem
 Anna Notaras (?–1507), Mäzenin, Tochter von Loukas Notaras
 Loukas Notaras (?–1453), Megas Doux des Byzantinischen Reiches